Weissenberger bzw. Weißenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara E. Weißenberger (* 1967), deutsche Ökonomin
 Christian Weißenberger (* 1965), deutscher Arzt für Strahlentherapie und Radioonkologie
 Emmerich Weissenberger (* 1966), österreichischer Künstler
 Eva Weissenberger (* 1972), österreichische Journalistin
 Franz Weißenberger (1938–2014), deutscher Kommunalpolitiker
 Guntram Weissenberger (1926–2012), österreichisch-US-amerikanischer Architekt 
 Herbert Weissenberger, österreichischer Journalist
 Marion Weissenberger-Eibl (* 1966), Hochschullehrerin, Leiterin des Fraunhofer Instituts System- und Innovationsforschung
 Markus Weissenberger (* 1975), österreichischer Fußballspieler
 Michael Weißenberger (* 1959), deutscher Altphilologe
 Niklas Weißenberger (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Otto Weißenberger († 1999), deutscher Bürgermeister und Kurdirektor in Bad Dürrheim, Träger des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg
 Paulus Weißenberger (1902–1990), deutscher Ordensgeistlicher
 Theodor Weissenberger (1914–1950), deutscher Luftwaffenoffizier und Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg
 Thomas Weissenberger (* 1971), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Weißenberger (* 1969), österreichischer Drachenflieger

Siehe auch:
 Weisenberger
 Weißenberg (Begriffsklärung)